Santa María de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María de las Flores, Chiapas, Ocosingo, 
 Santa María de las Flores, Delstaten Mexiko, Tejupilco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar